Бригада охраны пограничья (, сокращённо B OP) — структурная единица Войск охраны пограничья в Польской Народной Республике.

Образование бригад 
Приказом Министра национальной обороны ПНР № 055 от 20 марта 1948 года была продолжена модернизация организационной структуры Войск охраны пограничья. Была изменена номенклатура отделов и подотделов Войск охраны пограничья, а в связи с изменениями условиями службы были также приспособлены все должности. В период до 1 мая 1948 года на базе отделов Войск охраны пограничья были образованы бригады охраны пограничья, которые подчинялись Главному инспекторату охраны пограничья (с 1 января 1950 года — Командованию ВОП).

Организационная структура бригады 
Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 1948 года
 командир бригады охраны пограничья
 отдел по воспитательной и политической работе
 штаб бригады
 I отдел
 II отдел
 III отдел
 IV отдел
 V отдел
 VII отдел
 I отделение (разведка)
 II отделение (контрразведка)
 III отделение (борьба против контрабанда)
 регистрационное отделение
 канцелярия
 квартирмейстерская служба
 отдел транспортного сражения
 отдел расквартирования и обслуживания
 прокуратура
 санитарная скорая служба
 ветеринарная амбулатория
  (количество варьируется)
  (количество варьируется)

Бригады в 1948 году 
  (Гданьск)
  (Любань)
  (Кентшин)
  (Щецин)
  (Кросно-Оджаньске)
  (Белосток)
  (Кошалин)
  (Хелм)
  (Пшемысль)
  (Краков)
  (Гливице)
  (Клодзко)

Примечания

Литература 
 
 
 

Пограничная охрана Польши